Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2010 — 68-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЕБ/Стреймур візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Фарерських островів 2010

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2010
Фарерські острови